Руе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Руе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро